Ричард Джон Бокэм (; 22 сентября 1946) — английский библеист, историк раннехристианской церкви.

Биография 
Родился 22 сентября 1946 года в Лондоне. В детстве посещал начальную школу Энфилда. Затем изучал историю и философию в Клэр-колледже Кембриджского университета. После окончания учёбы начал преподавательскую карьеру. Свыше сорока лет он читал лекции по истории и богословию в ведущих колледжах и университетах Великобритании. Будучи преподавателем Манчестерского университета в период 1977-1992 гг., начал специализироваться на истории христианской мысли. Последним местом преподавательской деятельности (1992-2007) послужил Сент-Эндрюсский университет.

С 2007 года целиком посвятил себя исследовательской деятельности и написанию монографий. Однако остаётся приглашённым профессором Сент-Мелитского колледжа в Лондоне и научным сотрудником колледжа Ридли Холл в Кембридже.

Прихожанин Шотландской церкви.

Является членом Британской академии и членом Королевского общества Эдинбурга.

Научные идеи 
Отстаивает концепцию того, что материал евангельской истории построен преимущественно на свидетельствах очевидцев. Исходя из этой позиции оспаривает большинство ключевых выводов историко-критического метода истории форм применительно к евангельскому тексту.

Научные труды

Монографии

Статьи

Переводы на русский язык 

 Бокэм Р., Харт Т. У подножия креста. Размышления о свидетелях драмы. — Черкассы: Коллоквиум, 2007. — 141 с. — ISBN 978-966-8957-04-8
 Бокэм Р.  / пер. с англ. Н. Л. Холмогоровой. — М.: Эксмо, 2011. — 672 с. — ISBN 978-5-699-46401-2
 Бокэм Р. Иисус и женщины. Роль женщин в общине Иисуса и в первоначальном христианстве / пер. с англ. Н. Л. Холмогоровой. — М.: Эксмо, 2015. — 496 с. — (Религия. История Бога). — ISBN 978-5-699-68955-2

Примечания

Литература

Ссылки 

 Персональный сайт

Богословы Великобритании
Учёные Великобритании
Историки Великобритании
Члены Эдинбургского королевского общества
Награждённые медалью Бёркитта